Canfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Canfield Township (North Dakota)
 Canfield Township (Ohio)